Такана — индейский народ, проживающий в  департаментах Бени и Ла-Пас в Боливии. Общая численность около 4 тыс. человек, из которых 3 тысячи проживает в Боливии и около тысячи человек живет в Перу. 
Вместе с индейцами кавиненья, чама, араона, реесано образуют языковую группу такана, родственную пано семьи пано-такана. Распространены также язык кечуа и испанский.

История
Такана — древний народ, испытавший на себе влияние инков, а ранее, вероятно, цивилизации Тиауанако. Контактировали с испанскими завоевателями еще в 1537 г. В отличие от других племен, отношения с европейцами складывались мирно. Например, индейцы чама нападали на колонистов до начала XX века. Хотя с конца XVI века католические миссионеры пытаются обратить такана в христианство, в духовной культуре преобладают дохристианские представления. Такана сохраняют собственную мифологию.

Основные занятия и быт
Хозяйственная деятельность — земледелие, рыболовство, охота. Выращивают: бананы, маис, сладкий маниок, сладкий картофель, хлопок, перец и пр.

Ссылки 
http://enc.mail.ru/article/1900020979

Народы Боливии
Индейцы Южной Америки